Коронаві́русна хворо́ба 2019 у Кенії — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Кенії.

Про виявлення першого випадку коронавірусної хвороби на території Кенії було заявлено 13 березня 2020 року.

Станом на 10 квітня 2020 року у країні 189 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. 7 людей померло.

Хронологія

2020 

13 березня 2020 року було підтверджено перший випадок коронавірусу у країні, інфікованою виявилася 27-річна громадянка Кенія, яка напередодні повернулся з США транзитом через Велику Британію, людей які контактували з нею, було ізольовано.

2021 
В січні в Кенії було виявлено 16 нових різновидів коронавірусу, які мають унікальний характер і раніше їх не було виявлено в інших країнах.

У червні було узгоджено, що Кенія мала отримати 13 млн доз вакцини Johnson & Johnson для прискорення щеплення.

Примітки 

Кенія
2020 у Кенії
2021 у Кенії
2022 у Кенії
Суспільство Кенії
2023 у Кенії